Voorstanders van federalisme
 Het Federale Leger uit de Mexicaanse Revolutie